Чилуба: 
 Чилуба — одно из названий языка луба, входящего в группу банту.
 Чилуба, Фредерик (1943—2011) — президент Замбии 1991—2002 гг.